Быченко () — украинская фамилия. Женская и мужская форма одинаковы.

Известные носители 
 Быченко, Алексей Юрьевич (род. 1988) — украинский, израильский фигурист, вице-чемпион Европы.
 Быченко, Георгий Степанович (1900—1942) — ректор Львовского университета
 Быченко, Светлана Николаевна (род. 1965) — российский кинорежиссёр-документалист.